Příjmení Cypris, přechýleně Cyprisová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 František Cypris (1932–?) – český fotbalový brankář a trenér
 Rudolf Cypris (1928–?) – český fotbalista a trenér

Podobná příjmení
 Radoslav Ciprys (* 1987) – slovenský fotbalista

Další varianty příjmení
 Cipris, Cyprys

Podobné články
 Cypřiš – rod čeledi cypřišovité
 Cypřišek – rod stálezelených stromů nebo keřů z čeledi cypřišovitých (podčeleď Cupressoideae)
 Cypřišovité – čeleď řádu borovicotvarých z třídy jehličnanů.

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení